Christine Majerus – ciclista su strada e ciclocrossista lussemburghese
 Jean Majerus – ciclista su strada lussemburghese
 Michael Majerus – genetista ed entomologo britannico
 Michel Majerus – artista lussemburghese
 Rick Majerus – allenatore di pallacanestro statunitense
 Victor Majérus – calciatore lussemburghese